Вацлав Єжевський (1907—1968) — польський футболіст, виступав на позиції захисника.
 Єжевський Олександр Олександрович (1915—2017) — міністр тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, начальник Всесоюзного об'єднання «Союзсільгосптехніка». Член ЦК КПРС у 1971—1989 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 7—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.